Markees ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Markees (1865–1926), Schweizer Geiger, Musikpädagoge und Komponist
 Ernst Markees (1863–1939), Schweizer Pianist, Komponist und Musikpädagoge